|}
Die Bahnstrecke Torņakalns–Tukums II (inoffiziell: Riga–Tukums) ist eine Bahnstrecke in Lettland. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm, hat eine Länge von rund 65 km und ist durchgehend elektrifiziert. Von Torņakalns bis Sloka ist die Strecke zweigleisig ausgebaut. Eigentümer und Betreiber der Strecke ist Latvijas dzelzceļš.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1877 eröffnet. 1895 wurde sie verstaatlicht und 1950 als erste Strecke in Lettland elektrifiziert.

Betrieb heute 
Es verkehren elf Zugpaare pro Tag auf der gesamten Strecke. (Stand: Dezember 2013) Von Riga bis Sloka sind es 31 Zugpaare pro Tag.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Lettland